La estampida de la Copa del Golfo Arábigo fue una estampida de hacinamiento que tuvo lugar el 19 de enero de 2023 frente al Estadio Internacional de Basora en la ciudad iraquí de Basora antes de la 25ª final de la Copa del Golfo Arábigo entre Irak y Omán. Fue causado por fanáticos que intentaron ingresar al estadio a pesar de no tener un boleto,  resultando en entre una y cuatro muertes y al menos 60 heridos.

Eventos 
La estampida ocurrió fuera del Estadio Internacional de Basora en Irak antes del partido final de la 25ª Copa del Golfo Arábigo entre Irak y Omán, que fue la primera vez que el torneo se llevó a cabo en Irak desde 1979.

El 19 de enero de 2023, entre una y cuatro personas murieron cuando miles de aficionados sin entradas esperaban fuera del Estadio Internacional de Basora desde el amanecer con la esperanza de ver la rara final internacional en casa, lo que provocó una estampida cuando la multitud intentaba entrar al estadio. estadio. En un comunicado antes del partido, el Ministerio del Interior de Irak alentó a cualquiera que no tuviera boletos para la final a abandonar el área alrededor del estadio., Indicó que el estadio estaba completamente lleno y que todas las puertas habían sido cerradas. A pesar de la estampida, el partido final de la Copa del Golfo Arábigo se llevó a cabo según lo planeado, e Irak ganó el evento de ocho naciones al derrotar a Omán 3-2 después de la prórroga.

Referencias 

Irak en 2023
Desastres en 2023
Desastres en Irak
Estampidas humanas
Tragedias en estadios de fútbol
Basora